Le nom John Dunn peut faire référence à :
 John Dunn dit Jack Dunn (1917–1938), un patineur artistique britannique ;
 John Dunn (1918–2003), un joueur de rugby à XV international néo-zélandais ;
 John Dunn (1919-1983), un scénariste et réalisateur britannique ;
 John Dunn (né en 1944), un footballeur anglais ;
 John A. Dunn (né en ?), un costumier américain.
 John Dunn (1834–1895), un colon, chasseur, diplomate et chef blanc zoulou sud-africain

Voir aussi